Thiago Monteiro era il campione in carica, ma ha scelto di partecipare al Challenger di Salisburgo.

In finale Daniel Altmaier ha sconfitto Henri Laaksonen con il punteggio di 6-1, 6-2.

Teste di serie 

  Benoît Paire (secondo turno)
  Ričardas Berankis (ritirato)
  Yannick Hanfmann (secondo turno)
  Jozef Kovalík (quarti di finale)

  Henri Laaksonen (finale)
  Tomáš Macháč (secondo turno)
  Sumit Nagal (secondo turno)
  Daniel Altmaier (campione)

Wildcard 

  Rudolf Molleker (primo turno)
  Marvin Möller (semifinale)

  Benoît Paire (secondo turno)

Qualificati 

  Sandro Ehrat (secondo turno)
  Dayne Kelly (primo turno)

<li>  Daniel Michalski (primo turno)
<li>  Mats Rosenkranz (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Sparkassen Open 2021